Salaison désigne
 La Salaison, un mode de conservation de la nourriture.
 La Salaison se dit aussi de lieux où l'on pratique la salaison.
 Le Salaison, une rivière de l'Hérault.